Финляндский стрелковый полк — название нескольких стрелковых воинских частей Русской императорской армии.
 Финляндский 1-й стрелковый полк
 Финляндский 2-й стрелковый полк
 Финляндский 3-й стрелковый полк
 Финляндский 4-й стрелковый полк
 Финляндский 5-й стрелковый полк
 Финляндский 6-й стрелковый полк
 Финляндский 7-й стрелковый полк
 Финляндский 8-й стрелковый полк
 Финляндский 10-й стрелковый полк
 Финляндский 14-й стрелковый полк